Das Wort Gravellona bezeichnet zwei Orte in Italien,
 Gravellona Lomellina, in der Provinz Pavia (Lombardei)
 Gravellona Toce, in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola (Piemont)